Річка:
 Корсунка — річка в Україні
Села:
 Корсунка — Херсонська область, Новокаховська міська рада
 Корсунка — Черкаська область, Тальнівський район